Солоне́нко — восточнославянская (русская, украинская) фамилия. Известные носители:

 Солоненко, Александр Анатольевич (род. 1965) — заслуженный артист России, актёр театра имени Ленсовета.
 Солоненко, Денис Викторович (род. 1992) — украинский боксёр.
 Солоненко, Клара Алексеевна (1928—1944) — участница ВОВ; кавалер ордена Славы.
 Солоненко, Виктор Прокопьевич (1916—1988) — советский геолог и геофизик, член-корреспондент АН СССР